Vorderbüchelberg ist der Ortsname von

 Vorderbüchelberg (Abtsgmünd), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Vorderbüchelberg (Spiegelberg), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Büchelberg
 Hinterbüchelberg
 Vorderbuchberg